Jacko kan avse:

 Jacko – alternativt namn på en papegojart, se grå jako
 Jacko (kortspel) – ett kortspel för två spelare